Ommegang, van oorsprong religieuze plechtigheid
Ommegang van Brussel, jaarlijkse processie
Drogo-ommegang, jaarlijkse processie
Ommegang van de Hegge, processie
Ommegang van Dendermonde, jaarlijkse processie
Ommegang van Mechelen, jaarlijkse processie
Sint-Margareta-ommegang, Aalst
Sint-Servaasommegang, Grimbergen
Maria Ommegang (Bergen op Zoom), processie toegewijd aan Maria
Maria-ommegang (Poperinge), processie toegewijd aan Maria
Virga Jesseommegang, Maria-ommegang Hasselt

Religieuze bidtocht
Stille Omgang, jaarlijkse bidtocht in Amsterdam

Park met kapellen bij een bedevaartkerk
Grote Ommegang, Moorslede 
Kleine Ommegang, Moorslede
Ommegang (Lille)
Ommegang (Westrozebeke)

Overige betekenissen 
Ommegang (Groningen), historische rechtsvorm
De Ommegang van 1615 in Brussel, schilderijenreeks
Brewery Ommegang, Amerikaanse bierbrouwer.
Amsterdamse Ommegang, streekpad van 150 km